Андре́ев, Михаи́л Алекса́ндрович
 Андреев, Михаил Александрович (1906—1971) — начальник отдела правительственной связи НКВД СССР, генерал-майор (1945).
 Андреев, Михаил Александрович (1914—1991) — гвардии капитан, командир пулемётной роты 82-го гвардейского стрелкового полка. Герой Советского Союза.